Vento ist eine Bezeichnung für:

 italienisch für Wind
 eine ehemalige Modellreihe von VW, siehe VW Vento
 ein Nordwind am Gardasee, fälschlicherweise von den Touristen so genannt, heißt er eigentlich Pelér; er weht vormittags und wird nachmittags durch den Südwind, die Ora abgelöst
 ein flüssiges Fungizid zur Bekämpfung des Echten Mehltaus (Oidium) an Weinreben

Vento ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Vento (1940–2000), einen US-amerikanischen Politiker
 Ivo de Vento († 1575), flandrischer Komponist
 María Vento-Kabchi (* 1974), venezolanische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Wentow